

Uczestnicy

Uczestnicy rundy kwalifikacjyjnej

Uczestnicy finałów

Plan gry

Kwalifikacje 

|-
|}

Runda 1

Grupa 1 

|}

Tabela końcowa

Grupa 2 

|}

Tabela końcowa

Finał 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
1962 w piłce nożnej
1963 w piłce nożnej
1962 w Niemczech
1963 w Niemczech